Мрамор:
 Мрамор — метаморфическая горная порода.

Топоним в Болгарии:
 Мрамор — село в Перникской области.
 Мрамор — село в городской области София.
 Мрамор — село в Хасковской области.

Топоним в Сербии:
 Мрамор (Ниш) — поселок в общине в Палилула (община, Нишавский округ).

Топоним в Боснии и Герцеговине.
 Мрамор (Тузла) — село в общине в Тузла (Босния и Герцеговина).

Другое
 Мрамор — антиутопия Иосифа Бродского.